Долгопят — многозначный термин.

 Долгопяты — род приматов.

Фамилия 
 Долгопят, Артём Олегович (род. 1997) — израильский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года.
 Долгопят, Дмитрий Ильич (род. 1972) — американский математик.